Vallonska pilen 2022 var den 86:e upplagan av det belgiska cykelloppet Vallonska pilen. Tävlingen kördes över en stäcka på 202,1 km den 20 april 2022 med start i Blegny och målgång i Huy. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av belgiska Dylan Teuns från cykelstallet Bahrain Victorious.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Vallonska pilen 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Belgien